Troodontidae este o familie de pasăre asemănătoare dinozaurilor teropod care au trăit în Jurasicul târziu până în Cretacic târziu. Această familie numită în anul 1924 de către paleontologul american Charles Whitney Gilmore a rămas puțin cunoscută până la sfârșitul scolului XX. Descoperiri fosile mai recente de exemplare complete și articulate (inclusiv exemplare care păstrează pene, ouă, embrioni, și juvenili compleți), au contribuit la creșterea înțelegerii despre acest grup. Studiile anatomice, în special studiile celor mai primitive troodontide, cum ar fi Sinovenator, demonstrează frapante asemănări anatomice cu Archaeopteryxși dromaeosauride primitive și demonstrează că sunt rude care cuprind o cladă numită Paraves.

Caracteristici fizici
Troodontide sunt un grup de mici maniraptorani subțiri, asemănătoari păsărilor. Toate troodontidele au caracteristici unice ale craniului, cum ar fi un număr mare de dinți strâns distanțați pe maxilarul inferior. Aveau picioare neobișnuit de lungi în comparație cu alte teropode, cu o gheară mare, curbată, pe degetele de la picioare, retractabile, asemănătoare cu „gheara seceră” a dromaeosauridelor. Coeficientul lor de encefalizare este printre cele mai ridicate în rândul dinozaurilor non-aviari, care pot indica abilități avansate de comportament și simțurile ascuțite.

Ochii lor erau de asemenea mari, cu o bună vedere binoculară. Urechile troodontidelor au fost neobișnuite printre teropode, având cavități ale urechii medii lărgite, ceea ce indică capacitatea auditivă acută. Amplasarea acestei cavități în apropierea timpanului poate să fi ajutat la detectarea sunetelor cu frecvență joasă. Unele troodontide aveau urechile asimetrice, cu o ureche așezată mai sus pe craniu decât ​​cealaltă, caracteristică împărtășită doar cu unele bufnițe. Specializarea urechilor poate indica faptul că troodontidele vânau într-un mod similar cu bufnițele, folosind auzul pentru a localiza prada mică.

Deși majoritatea paleontologilor sunt de părere că erau carnivore prădătoare, numeroșii dinți mici, zimțați grosier, dimensiunile mari ale denticulelor și fălcile în formă de U ale unor specii (în special Troodon) sugerează că unele specii pot fi omnivore sau erbivore. Unii sugerează că dimensiunea mare a stomacului este o reminiscență a dinților șopârlelor de iguană existente.  În schimb, câteva specii, cum ar fi Byronosaurus, aveau un număr mare de dinți asemănători acelor, care par mai potriviți pentru ridicarea pradelor mici, precum păsări, șopârle și mamifere mici. Alte caracteristici morfologice ale dinților, cum ar fi forma detaliată a denticulelor și prezența canelurilor de sânge, par să indice că erau carnivore.

Clasificare
Cladograma de mai jos urmeaza rezultatele unui studiu efectuat de Lefèvre și colab. (2017):

Shen și colab. (2017a) a explorat filogenia troodontidă folosind o versiune modificată a analizei lui Tsuihiji și colab. (2014). La rândul său, s-a bazat pe datele publicate de Gao și colab. (2012), o versiune ușor modificată a analizei lui Xu și colab. (2011), concentrându-se pe troodontide avansate. O versiune simplificată este prezentată mai jos.

Mai jos o versiune simplificată a analizei realizate de Brusatte și colab. (2017b) este prezentată mai jos:

Note

Legături externe

Troodontidae